WUU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wau (Sudan del Sud)
 wuu – codice ISO 639-3 per la lingua wu